Tyler Walker peut faire référence à :

Tyler Walker (1996- ), footballeur anglais,
 (1976- ), ancien lanceur de baseball,
 (1979- ), pilote automobile américain,
Tyler Walker (1986- ), skieur handisport américain.